Rafael Anselmo José Yglesias Castro (né le  – mort le  à San José) est un homme d'État costaricien. Il fut, du  au , le  du Costa Rica, lors de deux mandats successifs.

Liens externes

Source 
 

Naissance en avril 1861
Naissance à San José (Costa Rica)
Diplomate costaricien
Décès en avril 1924
Président du Costa Rica
Vice-président du Costa Rica
Décès à San José (Costa Rica)